Le sigle RUSI signifie :
 Republic of the United States of Indonesia
 le Royal United Service Institute, un institut britannique d'études, d’enseignement et de recherche en matière de stratégie, de géopolitique, de défense et sécurité et de relations internationales.